Panerai ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Panerai, italienischer Unternehmer, siehe Uhrenmanufaktur Officine Panerai
 Guido Panerai, italienischer Unternehmer, siehe Uhrenmanufaktur Officine Panerai
 Paolo Panerai (* 1946), italienischer Journalist
 Rolando Panerai (1924–2019), italienischer Bariton
 Ruggero Panerai (1862–1923), italienischer Maler
 Umberto Panerai (* 1953), italienischer Wasserballspieler